

Geografia 
 Aconcagua – montagna delle Ande
 Aconcagua – fiume del Cile

Storia 
 Aconcagua – popolazione indigena che abitava la zona centrale del Cile già nel tardo neolitico

Musica 
 Aconcagua – concerto per fisarmonica di Astor Piazzolla
 Aconcagua – gruppo musicale rock italiano fiorentino degli anni ottanta
 Aconcagua – gruppo musicale italiano comasco

Media 
 Aconcagua – videogioco del 2000 per Playstation